Alexandra Ansidei est une actrice française née le , à Colombes, révélée par la série Âge sensible, dans laquelle elle interprétait le rôle de Julie Pellois.

Filmographie

Cinéma

Longs métrages 
 2001 : 17, rue Bleue de  Chad Chenouga
 2003 : Qui a tué Bambi ? de Gilles Marchand : La fille au scoubidou 
 2004 : The Venus Project d'Olivier Jean
 2007 : 99 francs de Jan Kounen : Christèle
 2007 : Eden Log de Franck Vestiel
 2008 : Comme les autres de Vincent Garenq : une lesbienne
 2008 : La Différence c'est que c'est pas pareil de Pascal Laethier : Lise

Courts métrages 
 2002 : Histoire naturelle de Laurent Perreau
 2005 : Cache-cache de Laure Mangata
 2010 : Eolius de Cyril Rigon

Télévision

Séries télévisées 
 2002 : Âge sensible : Julie Pellois (7 épisodes)
 2002 : Commissariat Bastille : Bea (4 épisodes)
 2003 : Franck Keller de Dominique Tabuteau : Élodie Mestral (épisode : Passé par les armes)
 2003 : Avocats et Associés de Alexandre Pidoux : Mlle duflot (épisode : L'enfant du silence)
 2004 : Le Secret de Nathalie de Serge Meynard : Eva 
 2004 : Alex Santana, négociateur de René Manzor : Sonia Tanner (épisode : Accident)
 2006 : Hatırla Sevgili de Ümmü Burhan : Michèle (8 épisodes)
 2006 : Femmes de loi : de Gérard Marx : Mathilde (épisode : Cantine mortelle)
 2008 : Herederos, série espagnole
 2015 : Osmosis (web-série) : Elsa (10 épisodes)
 2016 : Section de recherches : Sophie Béranger (épisode 4, saison 10)

Téléfilms 
 2003 : Le Prix de l'honneur de Gérard Marx : Louise Devos
 2008 : Miroir, mon beau miroir de Serge Meynard

Théâtre 
 2005 : Le Malade imaginaire : Angélique Théâtre 14
 2007 : Feu la mère de madame : Yvonne Petit Gymnase
 2008-2010 : Le Diable rouge : Marie Mancini Théâtre Montparnasse
 2011 : Le Nombril de Jean Anouilh, mise en scène Michel Fagadau, Comédie des Champs-Élysées
 2013 : Jean et Beatrice rôles inversés, mise en scène de Delphine Gustau, Théâtre des Béliers parisiens
 2015-2017 : Un certain Charles Spencer Chaplin, mise en scène de Daniel Colas, Théâtre Montparnasse

Doublage

Cinéma

Films 
 Anna Camp dans :
 The Hit Girls (2012) : Aubrey Posen
 Pitch Perfect 2 (2015) : Aubrey Posen
 Pitch Perfect 3 (2017) : Aubrey Posen
 2005 : La Vérité nue : Maureen (Rachel Blanchard)
 2005 : Oliver Twist : Bet (Ophélia Lovibond)
 2006 : DOA: Dead or Alive : Christie Allen (Holly Valance)
 2007 : Teeth : Dawn O'Keefe (Jess Weixler)
 2007 : Le Rêve de Cassandre : Angela (Hayley Atwell)
 2009 : The Limits of Control : une femme nue (Paz de la Huerta)
 2009 : Toy Boy : Heather (Margarita Levieva)
 2010 : Tamara Drewe : Tamara Drewe (Gemma Arterton)
 2013 : The Bling Ring : Chloe (Claire Julien)
 2013 : Her : Amélia (Olivia Wilde)
 2014 : Suite française : Celine Joseph (Margot Robbie)

Télévision

Téléfilms 
 2015 : Les 12 cadeaux de Noël : Maggie Chalke (Brooke Nevin)
 2016 : Girl in the Box : Janice Hooker (Zelda Williams) 
 2016 : Indécente proposition : Becca (Nikki Leigh)
 2017 : Forgotten Evil : Renee / Jane Doe / Veronica (Masiela Lusha)
 2018 : La mort t'ira si bien... : Jess (Abby Ross)
 2019 : Une étudiante sous emprise : Julie (Scarlett Cowan)
 2019 : Escort girl pour payer ses études : Gabby (Joelle Farrow)
 2019 : Ma fille, star des réseaux sociaux... : Alexa Lang (Jennifer Hui)

Séries télévisées 
 Kristen Gutoskie dans :
 Containment (2016) : Katie Frank (12 épisodes)
 Vampire Diaries (2016-2017) : Seline (9 épisodes)
 2008-2010 : Romanzo criminale : Angelina (Greta Scarano) (16 épisodes)
 2013-2014 : Borgia : Silvia Ruffini (Laura Fedorowycz)
 depuis 2015 : Flash :  (Violett Beane)
 2015-2016 : Pretty Little Liars : Sabrina () (9 épisodes)

Série d'animation 
 2006 :  : Nannerl, la sœur de Mozart

Liens externes 

 Liste détaillée des doublages de Alexandra Ansidei + interview sur RS Doublage
  Alexandra Ansidei sur Staragora

Actrice française de cinéma
Naissance en août 1981
Naissance à Colombes
Actrice française de doublage
Actrice française de théâtre